

Maison Bouthillier-Chavigny 
 Denis Bouthillier (vers 1540-1622), avocat au parlement de Paris
 Claude Bouthillier (1581- ), sieur de Fouilletourte, fils aîné de Denis 
 Sébastien Bouthillier (1582-1625), frère de Claude, évêque d'Aire.
 Victor Bouthillier (1590-1670), frère de Claude, évêque de Boulogne puis archevêque de Tours. 
 Léon Bouthillier (1608-1652), fils de Claude, comte de Chavigny. 
 Marie II Bouthillier (1583-1652), sœur de Claude, abbesse de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs à Paris (1636-1652)
 Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, également appelé Bouthillier de Rancé (1626-1700), réformateur de l'abbaye de la Trappe, neveu des deux précédents (Victor Bouthillier et Sébastien Bouthillier).
 François Bouthillier de Chavigny (1642-1731), fils de Léon, évêque de Troyes.
 Denis-François Bouthillier de Chavigny (1665-1730), son neveu évêque de Troyes.
 Charles-Léon de Bouthillier-Chavigny (1743-1818), général et homme politique français.
 Constantin-Marie-Louis-Léon de Bouthillier-Chavigny (1774-1829), militaire, administrateur et homme politique français.

Autres patronymes 
 Yves Bouthillier (1901-1977), homme politique français.
 Guy Bouthillier, chef nationaliste et un politologue québécois.
 Brault et Bouthillier, entreprise québécoise de matériel scolaire.

Le Bouthillier 

 Wilfred Le Bouthillier, chanteur populaire acadien.

Bibliographie
 

Homonymie de patronyme